El término gel o GEL puede referirse a:
Gel, personaje de la serie neozelandesa La Tribu.
En química, el estado de un coloide (ver gel).
A diversos productos cosméticos como:
El fijador para el pelo es un producto que se utiliza para mantener la forma de un peinado.
El gel de ducha.
El gel de sílice, usado en cromatografía.
El gel balístico.
La electroforesis en gel, una técnica separativa.
El Palau de Gel (palacio de hielo), una instalación para patinaje artístico en Barcelona.
El lari georgiano por su código ISO "GEL".